Изворово (болг. Изворово) — название населённых пунктов в Болгарии:

 Изворово — село в Добричской области.
 Изворово — село в Пловдивской области.
 Изворово — село в Старозагорской области.
 Изворово — село в Тырговиштской области.
 Изворово — село в Хасковской области.